Il singolare del torneo di tennis Rock Hill Rocks Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Mariana Duque-Marino che ha battuto in finale Anna Tatišvili 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Mariana Duque-Marino (Campionessa)
 Michelle Larcher De Brito (primo turno)
 Melanie Oudin (semifinali)
 Madison Brengle (quarti di finale)

 Anna Tatišvili (finale)
 Sachia Vickery (secondo turno)
 María Irigoyen (secondo turno)
 Petra Rampre (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Rock Hill Rocks Open 2013